Necrophagist () — музыкальный коллектив, играющий в стиле техничный дэт-метал с элементами прогрессива. Был образован в 1992 году в Германии.

История 

Идея создания группы принадлежит турецко-немецкому гитаристу-виртуозу Мухаммеду Суичмезу и двум его единомышленникам. Коллектив с мрачным названием Necrophagist был основан в начале 1992 года. Целью создателей было объединить грайндкор, дэт-метал и прог-метал. Вскоре после того, как группа сформировалась, они засели в студию и записали свою первую, так и не получившую широкую известность демо-ленту «Requiems of Festered Gore». Первым значительным релизом группы стал дебютный альбом Onset of Putrefaction, вышедший в 1999 году на лейбле Willowtip Records. Мухаммед Суичмез записал все вокальные партии на этом альбоме, а также спродюсировал полностью и ударные и практически все гитарные и бас-гитарные риффы. Лишь некоторые басовые партии были записаны одним из основателей группы — Йохеном Битманном, и, кроме того, Бьорн Фолльмер разделил соло с Мухаммедом из песни «Extreme Unction». Характерными чертами Onset Of Putrefaction являются типичная для брутального дэт-метала жестокость текстов, использование исключительно гроула в качестве вокала, крайне сложные ударные партии с постоянно сбивающимся ритмом, бласт-битом, а также затяжные, отличающиеся чрезвычайной техничностью и мелодичностью гитарные соло, что свидетельствует о высоком профессионализме музыкантов. В композициях со второго альбома группы можно найти заимствования у таких классических композиторов, как Прокофьев и Бетховен.

Состав 
 Мухаммед Суичмез — вокал, ритм и соло-гитара;
 Ромен Гулон — ударные;
 Штефан Фиммерс — бас-гитара;
 Сами Раатикайнен — ритм и соло-гитара.

Бывшие участники 
Гитаристы

 Ян-Пауль Герм (1992—1995)
 Марио Петрович (2000—2001)
 Бьорн Фолльмер (2001—2002)
 Кристиан Мюнцнер (2002—2006)
 Маттиас Гольцапфель

Басисты

 Йохен Битманн
 Жюльен Ларош
 Хайко Линцерт (2003)

Ударники

 Рафаэль Кемперманн (1992—1995)
 Даниэль Сильва (1995—1998, 2001—2003)
 Славек Фолтин (2000—2001)
 Ханнес Гроссманн (2003—2007)
 Марко Миннеманн (2007—2008)
 Ромен Гулон (2008—2010)

Дискография

Студийные альбомы 
 Onset of Putrefaction (1999)
 Epitaph (2004)

Демо 
 Requiems of Festered Gore (1992)
 Necrophagist (1995)

Примечания

Ссылки 
 

Дэт-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Исполнители Relapse Records
Квартеты
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2010 году